Wisner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wisner Township (Iowa)
 Wisner Township (Michigan)
 Wisner Township (Nebraska)